Boda socken kan avse:

Boda socken, Dalarna
Boda socken, Värmland